Антенор — многозначный термин:

 Антенор — в древнегреческой мифологии троянец, друг и советник Приама.
 Антенор — древнегреческий скульптор, работавший в Афинах.
 (2207) Антенор — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа в 60° позади планеты.

См. также 
 Парусник антенор — крупная бабочка из семейства Парусники.